El término Parque España alude, en esta enciclopedia, a los siguientes espacios:

En Argentina 
al Parque España, en la ciudad de Buenos Aires;
al Parque de España, en Rosario;

En Costa Rica 
al Parque España, en San José;

En Honduras 
al Parque España, en Tegucigalpa;

En México 
al Parque España, en la colonia Condesa, en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México;

En Japón 
al Parque España-Shima Spain Village, un parque temático en la ciudad de Shima, en Japón.